Копинець — українське прізвище

 Копинець Антон Михайлович (1931—1980) — український письменник та журналіст, член Спілки журналістів УРСР.
 Копинець Карло Федорович (1937—2004) — український поет, член НСПУ (з 1994).